Culcitaceae – monotypowa rodzina paproci z rzędu olbrzymkowców (Cyatheales). Obejmuje jeden rodzaj Culcita z dwoma gatunkami. Zasięg tych naziemnych roślin obejmuje Azory, Maderę, Teneryfę, południowo-zachodnią Europę oraz tropiki Ameryki Południowej i Środkowej.

Morfologia 
Kłącze pełzające lub podnoszące się, solonosteliczne, okryte członowanymi włoskami. Okazałe liście z blaszką podzieloną 4- lub 5-krotnie, z rzadka owłosione. Wiązki przewodzące otwarte, rozgałęziają się widlasto. Kupki zalążni mają do 3 mm średnicy i ułożone na końcach wiązek.

Systematyka 
W obrębie rzędu olbrzymkowców (Cyatheales) rodzina Culcitaceae jest grupą siostrzaną dla rodziny Plagiogyriaceae wraz z którą tworzy klad siostrzany dla rodziny Loxsomataceae. Dawniej paprocie z rodzaju Culcita uznawano za blisko spokrewnione z Calochlaena, jednak analizy filogenetyczne, w tym istotne różnice anatomiczne wskazują na dalsze pokrewieństwo tych rodzajów.

 Pozycja rodziny w rzędzie olbrzymkowców w systemie PPG I (2016)

 Podział rodziny
 rodzaj Culcita K. B. Presl, Tent. Pterid. 135. t. 5(5). ante 2 Dec 1836; Abh. Königl Böhm. Ges. Wiss. ser. 4. 5: 135. t. 5(5). 1837
 Culcita coniifolia (Hook.) Maxon
 Culcita macrocarpa C.Presl

Przypisy 

Olbrzymkowce